Аяс () - муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста, провінція Валле-д'Аоста
 Аяс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда